Fer de lance peut faire référence à :
 la pointe en fer d'une lance ;
 le Fer de lance, terme vernaculaire désignant plusieurs espèces sud-américaines de serpents hautement venimeux du genre Bothrops, sous-famille des Crotalinae, par exemple le Fer de lance commun (Bothrops atrox), le Fer de lance de la Martinique (Bothrops lanceolatus) ou le Fer de lance centro-américain (Bothrops asper) ;
 le groupe du fer de lance, organisation internationale mélanésienne ;
 Fer-de-Lance, super-vilaine de l'univers des Marvels ;
 Fer-de-lance, étang au parc du Mont-Orford ;
 le virus Fer de Lance ;
 Un fer-de-lance, ou formation blindée en fer de lance, tactique militaire ; 
 au sens figuré, un fer-de-lance est une personnalité importante et novatrice d'un mouvement
 Fer-de-lance, roman policier de la série Nero Wolfe écrit par le romancier américain Rex Stout.
 Fer-de-lance, ou FDL est un vaisseau de combat dans le jeu vidéo Elite : Dangerous.

Voir aussi 
  ("fer de lance" en anglais), une page d'homonymie,

Serpent (nom vernaculaire)
Crotalinae